Cazilhac (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cazilhac (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon